Суперлига 2006/2007 () — 94-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 2006/07 на сайте rsssf.com 

2006/2007
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2006 году
Спорт в Дании в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007